hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) w USA, w stanie Wisconsin